OSG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ossima (Papua Nuova Guinea)